NGC 5100-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd
 NGC 5100-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd